Варенко — українське або білоруське прізвище, яке утворене від особистого прізвиська Варена.

Походження 

Прізвисько Варений швидше за все, походить від українського слова «варена» — «козацький напій з горілки, меду, сухофруктів, родзинок, винограду, груш, яблук». Ймовірно, Вареним називали любителя цього напою. Можливо також, що прізвисько відноситься до так званих «професійних» іменувань, що містить вказівку на діяльність людини. Тому засновник роду Варенко міг займатися виготовленням цього напою на продаж.

Згідно з іншою версією, прізвисько Варена сходить до дієслова «варити» — «кип'ятити, приводити на вогні в кипіння». У цьому випадку так називали людину, яка займалася приготуванням варення, варив ягоди в цукрі, в патоці або того, хто торгував варенням. Однак, не виключено, що це прізвисько отримав пивовар або медовар, варщик питей. Крім того, Вареним також могли називати ошпарену окропом людину.

Пізніше прізвисько Варена стало прізвищем Варенко.

Відомі носії 

 Варенко Валерій Іванович — начальник УМВС України в Запорізькій області (1998—2001 рр.).
 Варенко Тетяна Костянтинівна — заступник декана факультету іноземних мов з методичної та інноваційної роботи Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.
 Варенко Юрій Степанович (нар. 1929 р.) — український лікар, доктор медичних наук (1975), професор (1977).

Примітки